Села:
 Петрушки — Київська область, Києво-Святошинський район
 Петрушки — Черкаська область, Звенигородський район